signifie « feu d'artifice » en italien. C'est aussi un titre d'œuvres notamment porté par :
 Fuochi d'artificio, un film de Gennaro Righelli sorti en 1938 ;
 Fuochi d'artificio, un film de Leonardo Pieraccioni sorti en 1997.

Voir aussi